Singleton (Lancashire)
Singleton (ontwerppatroon), in de informatica
Singleton (West Sussex), een plaats in het Engelse graafschap West Sussex
Singleton (wiskunde), een verzameling